Alpenbahn steht für
Hochschaubahn
Neue Alpenbahnen